Salazar est un mot d'origine basque et qui signifie « vieux manoir », de la juxtaposition de sala (maison fortifiée, ferme) et zahar (vieux, ancien).

Toponyme 

 La vallée de Salazar, vallée pyrénéenne dans le nord-ouest de la Navarre en Espagne.
 Salazar, rivière au centre de cette vallée.
 Esparza de Salazar commune dans la province de la Navarre.
 La Casa Salazar, palais de style baroque localisé dans la ville de San Cristóbal de La Laguna, sur l'île de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, en Espagne.

Patronyme 

 António de Oliveira Salazar (1889 -1970), économiste, homme politique et Premier ministre portugais ;
 Arturo Salazar Valencia (1855-1943), physicien chilien ;
 Arturo Salazar (1988-), joueur de squash mexicain, frère jumeau de César Salazar ;
 César Salazar (1988-), joueur de squash mexicain, frère jumeau de Arturo Salazar ;
 Cruz Salazar (1979-), coureuse de fond vénézuélienne ;
Diana Salazar (1972-), peintre mexicaine ;
 Eliseo Salazar (1954-), pilote automobile chilien ;
 Jean Salazar (1410-1479), un mercenaire célèbre du Moyen Âge, pendant la guerre de Cent Ans ;
 John Salazar (1953-), homme politique américain ;
 José Pedro Salazar (1978-), footballeur portugais ;
Julia Salazar (1990-), femme politique américaine ;
 Ken Salazar (1955-), homme politique américain ;
  (1977-), homme politique mexicain ;
 Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar, (1852 -1923), homme politique espagnol ;
 Marcial Salazar (1967-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Maria Elvira Salazar (1961-), journaliste et femme politique américaine ;
 María Santos Gorrostieta Salazar (1976-2012), politicienne mexicaine ;
 Philippe-Joseph Salazar (1955-), rhétoricien français ;
  (-), nacrotrafiquant colombien ;
 Rosa Salazar (1985-), actrice américaine ;
 Rubén Salazar (1928-1970), journaliste chicano ;
 Santiago Salazar (1974-), footballeur péruvien ;
 Sebastián Salazar (1990-), coureur cycliste colombien ;
 Tamara Salazar (1997-), haltérophile équatorienne ;
 Tristan de Salazar (1431-1518), fils de Jean Salazar, archevêque de Sens ;
 Willy Salazar (1964-), boxeur mexicain ;
 Yareli Salazar (1996-), coureuse cycliste mexicaine.

Autres 
 Ramon Salazar, prisonnier dans la saison 3 de 24 heures chrono qui est joué par l’acteur Joaquim de Almeida.
 Ramon Salazar, personnage du jeu vidéo Resident Evil 4.
 Salazar Serpentard, personnage de l'univers des romans de Harry Potter
 Capitaine Salazar, personnage du film Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar

Notes et références 

Toponymie basque
Patronyme basque